Вениамин Димитров e български духовник и обществен деец от Македония.

Биография 
Роден е в 1874 година във воденското село Владово, тогава в Османската империя. Учи в родното си село и едва на 13 години става учител в съседно воденско село, където преподава от 1887 до 1890 година. Учи във Воденското българско училище от 1890 до 1892 година и в Солунската гимназия от 1892 до 1894 година. В 1894 година заминава за Цариград, където завършва Цариградската духовна семинария в 1900 година. В 1900 година започва да учи в Духовната академия в Киев, която завършва в 1904 година.

Завръща се в Османската империя и от 1904 до 1913 година е учител в Цариградската семинария. От 22 – 24 април 1910 година в Солун се провежда първият събор на дружеството „Българска матица“, основано през 1909 година. Избрана е Върховна управа от 12 души с председател Христо Далчев, секретар Васил Шанов и ковчежник Димитър Василев. Оформени са три комитета (отбора): Църковно-училищен - с председател Васил Динов, Книжовен - с председател Вениамин Димитров и Стопански - с председател Атанас Ченгелев.

В 1913 година Димитров е новоназначен учител в Българското свещеническо училище в Скопие. В свой доклад от 18 март 1913 година до военния министър Никифор Никифоров, касаещ „антибългарските действия на сръбските власти“, българското аташе в Генералния щаб на сръбската армия майор Разсуканов в частност пише, че на Димитров е предложено от полицията „да си отиде в София“, тъй като „агитатори не искали повече да се разтакават из улиците“. Разсуканов дава съвет на Димитров да остане в Скопие, като се старае да не предизвиква полицейските органи, освен ако не му бъде връчена писмена заповед или не бъде евентуално екстерниран насилствено. В крайна сметка, на 14 март Димитров е арестуван, като, по думите на Разсуканов, местният сръбски окръжен началник Михаил Церович „псувал“ пред арестанта „и Екзархия, и всичко“. В този ден също е изгонен директорът на свещеническото училище, комуто сръбските власти заповядват „повече [...] да не смее да се връща“ в двете наети, разположени една до друга, сгради на училището. На 15 март, въпреки протестите от българската екзархийска митрополия, Димитров е откаран във Воден.

Установява се в Свободна България и става директор на непълната смесена гимназия в Дупница. След това преподава в Русенския учителски институт и в Пловдивския педагогически институт до 1924 година. Същевременно преподава и в Пловдивската духовна семинария. В 1921 година, като представител от миряните на Воденска епархия, Димитров е член на Втория църковно-народен събор, заседавал под председателството на Неофит Видински между 6 и 28 февруари и отново от 11 май до 15 август. 

Включва се в дейността на Съюза на македонските емигрантски организации. Делегат е на Седмия конгрес на Съюза на македонските емигрантски организации от 1928 година от Воденското братство.

От 1924 година до 1931 година преподава омилетика и история на Българската православна църква в Софийската духовна семинария. В 1931/1932 година е директор на смесената гимназия в Горна Джумая. Пенсионира се в 1932 година и започва да редактира „Народен страж“.

Умира в Долна баня в 1965 година.

Вениамин Димитров е автор на учебници по вероучение за прогимназиите и гимназиите, на учебник по обща и българска църковна история (5 издания), на учебник по свещена история на Новия завет и Катехизис (11 издания), на учебник по свещена история на Вехтия и Новия завет (12 издания). В 1930 година издава „Сборник от образцови проповеди на най-бележити православни проповедници“.

Бележки 

Български духовници от Македония
Български общественици от Македония
Родени във Владово
Дейци на Българската матица
Починали в Долна баня
Български имигранти от Македония в Долна баня
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Преподаватели в Цариградската българска духовна семинария
Преподаватели в Пловдивския университет
Учители в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
Дейци на Македонските братства
Директори на училища